Nicolás Rodríguez ist der Name folgender Personen:

* Nicolás Rodríguez (Fußballspieler) (* 1991), uruguayischer Fußballspieler 
 Nicolás Rodríguez (Segler) (* 1991), spanischer Segler